Монастырь Илии Пророка (Ильинский монастырь) — ряд монастырей, центральный храм которых освящён во имя ветхозаветного пророка Илии Пророка:

Ливан 
 Монастырь Илии Пророка (Шувейр) — действующий ставропигиальный мужской монастырь Антиохийской Православной Церкви в Швайе
 Монастырь Илии Пророка (Маронитская церковь, Шувейр) — монастырь Маронитской католической церкви в Швайе

Молдавия 
 Никоренский Ильинский монастырь

Нидерланды 
 Монастырь Илии Пророка (Синт-Юбер) — действующий православный мужской монастырь Константинопольского патриархата в городе Синт-Юбер

Россия 
 Богородично-Рождественский Ильинский монастырь — действующий женский православный монастырь Тобольской епархии Русской православной церкви, расположенный в Тюмени
 Заволжский Свято-Ильинский монастырь — действующий женский монастырь Самарской епархии РПЦ в Самарской области
 Ильинско-Богоявленский монастырь — утраченный монастырь в городе Саранске Мордовии (закрыт в 1775 году, здания полностью разобраны в 1930-х годах)
 Ильинский монастырь (Трубчевск) — православный монастырь, существовавший до 1767 года в городе Трубчевске (ныне Брянской области).

Украина 
 Ильинский монастырь — действующий мужской монастырь РПЦ в городе Одесса
 Троицко-Ильинский монастырь (Чернигов) — комплекс зданий православного мужского монастыря в городе Чернигове (закрыт в 1786 году)

См. также 
 Церковь Ильи Пророка

Примечания